Anne de Bretagne, dite aussi « duchesse Anne », fut duchesse de Bretagne et reine de France au . Très populaire en Bretagne, elle a laissé son nom à : 
Duchesse Anne, un voilier trois-mâts carré converti en bateau musée à Dunkerque (France)
 Duchesse Anne, une péniche encore navigable convertie en office du tourisme à Pontivy dans le Morbihan (cf. infra)
 Duchesse Anne, une bière blonde française fabriquée par la Brasserie Lancelot dans le Morbihan
 Duchesse-Anne, un instrument de musique proche de la bombarde
 Digue de la Duchesse-Anne, une longue et ancienne digue de la baie du Mont-Saint-Michel.
 Boulevard de la Duchesse Anne, dans le quartier du Thabor à Rennes. Il relie la rue de Paris à la rue d'Antrain.
 Place Duchesse-Anne à Nantes
 Hôtel de la Duchesse-Anne à Nantes
 Anne de Bretagne est aussi une comédie musicale d'Alan Simon

Références